Saundby steht für:

 Saundby (Nottinghamshire), Dorf in Nottinghamshire

Saundby ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Saundby (1896–1971), britischer Air Marshal